Die Communauté de communes de Thèze ist ein ehemaliger französischer Gemeindeverband (Communauté de communes) im Département Pyrénées-Atlantiques und der Region Aquitanien. Er wurde am 1. Januar 1997 gegründet und 2014 mit der Communauté de communes du Luy-de-Béarn zur neuen Communauté de communes des Luys en Béarn verschmolzen.

Ehemalige Mitgliedsgemeinden 

Theze
Gegründet 1997
Aufgelöst 2013